Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries "Gonzàlez Martí", de València
 Museu de Ceràmica de Barcelona